Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Aegon International) van 2013 vond plaats van 17 tot en met 22 juni 2013 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 39e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Eastbourne 2013. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen tien speelsters uit de top-15 deel.

Titelverdedigster Tamira Paszek moest tijdens haar openingspartij de strijd opgeven wegens een dijbeenblessure.

Ook het eerste reekshoofd, Agnieszka Radwańska, sneuvelde in de eerste ronde.

De ongeplaatste Russin Jelena Vesnina won het toernooi. Zij versloeg in de finale de verrassend opgerukte kwalificante Jamie Hampton uit de Verenigde Staten in twee sets. Het was Hamptons eerste WTA-finale. Vesnina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de halve finale. Ze werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Geplaatste speelsters 

Overige deelneemsters uit de top-15:
9.  Samantha Stosur (WTA-14)
10.  Marion Bartoli (WTA-15)

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De Spaanse titelhoudsters Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste duo Nadja Petrova en Katarina Srebotnik won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Monica Niculescu en Klára Zakopalová in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Russin Petrova had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Sloveense Srebotnik 29.

De Belgische Yanina Wickmayer en haar Tsjechische partner Petra Kvitová, die met een wildcard tot het dubbelspeltoernooi waren toegelaten, kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Eastbourne 2013
Eastbourne